El acrónimo UDH puede referirse a:

 Ultra High Definition (Ultra alta definición); 
 University of Houston–Downtown (Universidad de Houston-Downtown); o
 Universal HD.